Magnago – comune della provincia di Milano
 Magnago – frazione di Civezzano in provincia di Trento
 Cassano Magnago – comune italiano della provincia di Varese
 Silvius Magnago – politico italiano (1914-2010)